Глущенково (), село, 
Изюмский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321082003. Население по переписи 2001 г. составляет 36 (15/21 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Глущенково находится на правом берегу реки  Нитриус.
В 6-и км расположено село  Изюмское.

История 
 1780-е года — время первого упоминания села.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)